Sarwey ist der Familienname folgender Personen:

 Franziska Sarwey (1900–1976), deutsche Bildhauerin und Kunsthistorikerin
 Oscar von Sarwey (auch in der Schreibweise Oskar; 1837–1912), württembergischer und preußischer Offizier sowie „Militärdirigent“ der Reichs-Limeskommission
 Otto von Sarwey (1825–1900), von 1885 bis 1900 leitete er als Staatsminister das Kultministerium des Königreichs Württemberg
 Otto Claudius Sarwey (1864–1933), Sohn des Otto von Sarwey, deutscher Gynäkologe und Geburtshelfer